La stagione 2018 del British Touring Car Championship è stata la sessantunesima edizione del campionato gestito dalla ToCA. È iniziata l'8 aprile a Brands Hatch ed è terminata il 30 settembre nello stesso circuito. Colin Turkington, su BMW 125i MSport, si è aggiudicato il titolo piloti, mentre il suo costruttore, la BMW, si è aggiudicata il titolo costruttori e la sua squadra, la West Surrey Racing, si è aggiudicata il titolo scuderie. Tom Ingram, su Toyota Avensis, si è invece aggiudicato il titolo piloti privati e la sua squadra, la Speedworks Motorsport, si è aggiudicata il titolo scuderie. Dan Cammish, su Honda Civic Type R, si è infine aggiudicato il trofeo Jack Sears.

Piloti e scuderie

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2018
2018